Die Saison 1988/89 war die neunte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Den Meistertitel sicherte sich bereits zum vierten Mal nach 1983, 1985 und 1986 die Schachabteilung des FC Bayern München.

Neu aufgestiegen waren die SG Heidelberg-Kirchheim, der Delmenhorster SK, der SV Rochade Bielefeld und Grundig Nürnberg. Nur Heidelberg-Kirchheim und Delmenhorst konnten die Klasse halten, neben Bielefeld und Nürnberg stiegen die SG Bochum 31 und der SC Kreuzberg ab.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1988/89.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1988/89
Schachveranstaltung 1988
Schachveranstaltung 1989
Sportsaison 1988/89